Der Ausdruck Neutäufer bezeichnet:

 eine im 19. Jahrhundert in der Schweiz von Samuel Fröhlich gegründete Bewegung; siehe Bund Evangelischer Täufergemeinden
 eine im 18. Jahrhundert in Deutschland von Alexander Mack gegründete Bewegung; siehe Tunker